Этот список является списком видов млекопитающих, обитающих на территории Арубы. Из 25 указанных в таблице видов 0 находятся в критическом положении, 0 находятся под угрозой исчезновения, 2 являются уязвимыми, 0 близки к угрожающего состояния.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Список

Ссылки 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте МСОП 

Аруба
Природа Арубы